Контла има више значења:

 Контла (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Контла (Теотлалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Контла (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Контла (Контла де Хуан Куамази), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Контла (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику